Чемпионат мира по боксу среди женщин 2016 прошёл с 19 по 27 мая в Астане (Казахстан).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Детали чемпионата

2016
2016 год в боксе
Международные спортивные соревнования в Астане
Май 2016 года
Спорт в Казахстане в 2016 году
Чемпионаты мира в 2016 году
Международные соревнования по боксу в Казахстане
Чемпионаты мира в Казахстане